Burg Ringethal steht für folgende Burgen bei Ringethal, Sachsen:

 Wasserburg Ringethal 
 Einsiedelei Ringethal
 Raubschloss Ringethal